BBL est l'abréviation de :
 en basket-ball
 Baltic Basketball League (en français, Ligue baltique de basket-ball) ;
 British Basketball League ;
 Basketball-Bundesliga ;
 , un tournoi australien de Twenty20 (une forme de cricket ;
 Banque Bruxelles Lambert, une ancienne banque belge faisant maintenant partie du groupe ING ;
 Be Back Later, selon la liste des abréviation en informatique ;
  ;
 , un tronçon en Europe occidentale du projet de gazoduc Nord Stream ;
 , une formation ou un mini-séminaire en entreprise le temps du repas de midi ;
 Bagad Bro Landerne, une formation de musique celtique et bretonne.

bbl peut faire référence à :
 bbl ou baril, une unité de mesure de volume surtout utilisée de nos jours pour le pétrole brut et ses dérivés ;
 .bbl, une extension de fichier BibTeX compilé.